Amerikai Egyesült Államok
 Elgin (Alabama)
 Elgin (Arizona)
 Elgin (Kershaw megye, Dél-Karolina)
 Elgin (Lancaster megye, Dél-Karolina)
 Elgin (Észak-Dakota)
 Elgin (Illinois)
 Elgin (Iowa)
 Elgin (Kalifornia)
 Elgin (Kansas)
 Elgin (Minnesota)
 Elgin (Missouri)
 Elgin (Nebraska)
 Elgin (Nevada)
 Elgin (Ohio)
 Elgin (Oklahoma)
 Elgin (Oregon)
 Elgin (Pennsylvania)
 Elgin (Texas)
 Elgin (Utah)

 Elgin vasútállomás – illinois-i megálló

 Dél-afrikai Köztársaság
 Elgin-völgy

 Egyesült Királyság
 Elgin (Crescent)
 Elgin (Moray)

 Elgin utca (Lancashire)

 Hongkong
 Elgin utca (Hongkong)

 Kanada
 Elgin (Manitoba)
 Elgin (Ontario)
 Elgin (Új-Brunswick)
 Elgin (Új-Skócia)
 Elgin (Quebec)

 Elgin-kikötő
 Elgin megye – ontariói megye
 Elgin utca (Ottawa)

Egyéb
 Elgin-márványok – athéni szobrok
 Elgin (stúdióalbum) – Ginuwine amerikai R’n’B-énekes albuma